Erde steht für:

 Erde, dritter Planet des Sonnensystems
 Erde, Erdboden, siehe Erdoberfläche
 Boden (Bodenkunde), Erdreich, Erdkrume, der oberste, meist belebte Teil der Erdkruste
 Erde, in der Elektrotechnik das elektrische Potential des leitfähigen Erdreichs, siehe Erdung
 Die Erde (Band), deutsche Independent-Band (1988–1990)

Konzepte:
 Erde, Konzept des Irdischen in philosophischer Hinsicht, siehe Welt
 Erde, ein Element in der westlichen Vier-Elemente-Lehre
 Erde, ein Element in der chinesischen Fünf-Elemente-Lehre
 坤 für Erde, auch Das Empfangende, das zweite Zeichen des I Ging

Werktitel:
 Erde (1930), sowjetischer Stummfilm von Alexander Dowschenko
 Erde (1947), österreichisch-schweizerischer Spielfilm von Leopold Hainisch
 Erde (2019), österreichischer Dokumentarfilm von Nikolaus Geyrhalter
 Die Erde, deutsche geografische Fachzeitschrift (ab 1833)

Ort:
 Erde VS, Ortschaft in der Gemeinde Conthey, Kanton Wallis, Schweiz

ERDE steht für:
 ERDE, politische Kurzbezeichnung der Kleinpartei Verantwortung Erde

Siehe auch:
 Unsere Erde (Begriffsklärung)

 Eerde
 Erden
 Terra